Појам Кембел може да се односи на:
 Кембел (Калифорнија), град у САД у држави Калифорнија
 Кембел (Тексас), град у САД у држави Тексас
 Кембел (Њујорк), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Њујорк
 Кембел (Минесота), град је у америчкој савезној држави Минесота
 Кембел (Мисури), град је у америчкој савезној држави Мисури
 Кембел (Небраска), град је у америчкој савезној држави Небраска
 Кембел (Охајо), град је у америчкој савезној држави Охајо
 Кембел (Флорида), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Флорида

 Кембел (презиме), презиме које се јавља у енглеском говорном подручју
 2751 Campbell, астероид